Queen's Universiteit van Belfast, een universiteit in Belfast
 Qub (vervoerbedrijf), het openbaarvervoerbedrijf van Quimper en omgeving